Líh může označovat:
 Ethanol
 Methanol (dřevný líh)
 Denaturovaný líh
 lihoviny
 líh či líz – značka na kmeni živého stromu dříve používaná především pro tzv. hraniční stromy

Externí odkazy